{{снукерист
| Имя = Эмма Бонни
| Изображение = 
| Ширина =
| Заголовок = 
| Дата рождения = 13.07.1976
| Место рождения = , Англия
| Гражданство = 
| Прозвище =
| Наивысший рейтинг = № 1 (женский рейтинг)
| Текущий рейтинг = № 3 (женский рейтинг)
| Призовые деньги =
| Наивысший брейк = 129
| Количество сенчури =
| Всего побед =
| Лучший результат в карьере =
| Чемпионат мира =
| Другие рейтинговые турниры =
| Прочие турниры =
}}Э́мма Бо́нни''' (; род. 13 июля 1976, Портсмут, Англия) — английская снукеристка; также на высоком уровне играет в английский бильярд.

Биография и карьера 

Училась в школе Cams Hill, Фэйрхэм (Хэмпшир). Начала играть в бильярд в 1989 году с одном из клубов Портсмута.

В 2006 и 2011 годах выходила в финал женского чемпионата мира по снукеру, но оба раза уступала Риан Эванс — со счётом 3:5 и 1:5 соответственно. В 2008-м, в финале чемпионата Европы снова сыграла с Эванс, и снова матч закончился не в её пользу — 3:5. Несмотря на это, на конец 2008 года Бонни занимала 1-е место в женском мировом рейтинге.

8 апреля 2010 года Эмма Бонни выиграла свой пятый чемпионат мира по английскому бильярду — в финальном матче она победила Читру Магимаирай из Индии со счётом 269—220. Чуть ранее, также в апреле, она достигла полуфинала снукерного мирового первенства.

В настоящее время Эмма Бонни находится на 3 месте в женском рейтинге снукеристок. Её высший снукерный брейк — 129 очков.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на Global Snooker 
 Профиль на worldladiessnooker 

Снукеристы Англии
Игроки в английский бильярд